Den döende detektiven kan syfta på
 Den döende detektiven (Sherlock Holmes-novell) – en av Sir Arthur Conan Doyles noveller 
 Den döende detektiven (roman av G.W. Persson) – en kriminalroman från 2010 
 Den döende detektiven (TV-serie) – en svensk miniserie som hade premiär i SVT år 2018